Эрри — фамилия и топоним.

Носители фамилии
 Эрри, Боб (род. 1964) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992).
 Эрри, Жанна (род. 1978) — французская актриса, кинорежиссёр и сценарист.

Топоним;
 Эрри — коммуна во Франции.
 Эрри (река) — река на Сахалине.

См. также 
 Эри